Владимир Николаевич Щукин (28 мая 1929, Кудымкар, Коми-Пермяцкий НО, Уральская область, РСФСР — 15 марта 2017, Иркутск, Российская Федерация) — советский геолог, ведущий научный сотрудник лабораторий стратегических исследований и технико-экономических обоснований института «Якутниипроалмаз» АК «АЛРОСА». Лауреат Ленинской премии.

Биография 
В 1952 году окончил Уральский государственный университет, по распределению направлен в Южную Якутию.

Геолог партий № 3 и № 167. На одной из рек бассейна Алдана в галечнике обнаружил алмаз.

С 1954 года начальник партии Амакинской экспедиции. Обнаружил три кимберлитовые трубки. Первооткрыватель трубки Удачная (1955) — одного из крупнейших советских месторождений алмазов. Также являлся одним из первооткрывателей алмазных трубок «Сытыканская» и Инаглинского месторождения платины.

В последующем — начальник партии Ботуобинской ГРЭ, главный геолог экспедиции № 12 Приленского производственно-геологического объединения.

С 1986 года главный специалист, и.о. старшего научного сотрудника лаборатории технико-экономических обоснований, главный специалист отдела экономики комплексной лаборатории, ведущий научный сотрудник лабораторий стратегических исследований и технико-экономических обоснований института «Якутниипроалмаз» АК «АЛРОСА».

С 1996 года на пенсии, жил в Иркутске.

Награды и премии 
 Ленинская премия (1957) — за открытие промышленного месторождения алмазов в ЯАССР
 орден Трудового Красного Знамени (1957)
 медаль «За доблестный труд» (1970)
 медаль «Ветеран труда» (1987)
 орден «Полярная Звезда» (Якутия)

Источники 
 Владимир Щукин в Бабропедии
 «Первооткрыватель кимберлитовой трубки „Интернациональная“ Владимир Щукин награжден орденом „Полярная звезда“» — SakhaNews

Выпускники Уральского государственного университета